Courgenay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Courgenay, Yonne, kommun i departementet Yonne,

Schweiz 

 Courgenay, Schweiz, ort och kommun, Jura,